bł. Edward Stransham (ok. 1554–1586) – prezbiter, męczennik
 bł. Edward Oldcorne (1561–1606) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Edward Colman (1636–1678) – męczennik
 bł. Edward Józef Rosaz (1830–1903) – włoski biskup
 bł. Edward Detkens (1885–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Edward González Santo Domingo (1889–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Edward Poppe (1890–1924) – belgijski ksiądz
 bł. Edward Grzymała (1906–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Edward Focherini (1907–1944) – włoski męczennik
 bł. Edward Müller (1911–1943) – niemiecki ksiądz, męczennik
 bł. Edward Klinik (1919–1942) – polski męczennik
 bł. Edward Kaźmierski (1919–1942) – polski męczennik

Zobacz też Święty Edward